Institut für Theoretische Physik steht für:

* Landau-Institut für Theoretische Physik, Moskau
 Institut für Theoretische und Experimentelle Physik, Moskau
 Institut für Theoretische Physik (ITP) der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main